7-е Панамериканские игры 1975 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 12-26 октября 1975 года в городе Мехико.

Медальный зачёт 

  — Некоторые источники считают, что Соединенные Штаты завоевали 47 бронзовых медалей, несмотря на многочисленные отчёты, в которых отмечено 48 медалей. В результате в общей сложности у США 246 медалей, заработанных во время игр.
  — B некоторых отчётах говорится, что Куба завоевала 57 золотых медалей и 32 бронзовых медали, вместо 56 и 33 соответственно.
  — Некоторые источники считают, что Канада фактически достигнула рубеж в 18 золотых медалей и 38 бронзовых медалей, несмотря на доклады, в которых описано 19 и 40 медалей, соответственно. В результате в общей сложности получилось в сумме 91 медаль, завоёванная канадскими спортсменами во время игр.

Примечания

Ссылки 

 Страница игр на quadrodemedalhas.com